Полизоидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Полизоидис, Анастасиос (1802—1873) — греческий юрист, политик, министр, издатель и журналист. 
 Полизоидис, Ипократис (1898—1993) — епископ Константинопольской православной церкви, титулярный митрополит Иерапольский.